METTL25 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 603 амінокислот, а молекулярна маса — 68 213.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки